Gipshütte ist ein Orts- und Siedlungsplatzname:

 Gipshütte (Niedere Börde), Wohnplatz der Einheitsgemeinde Niedere Börde im Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Gipshütte (Obersontheim), Siedlungsplatz bei Obersontheim in der Gemeinde Obersontheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Gipsmühle
 Gypshütte